Десо ГрасМастър е марка тревна настилка, състояща се от естествена трева, подсилена с влакна изкуствена трева. Създадена е в Холандия през 80-те години на миналия век.

Отбори ползващи Десо Грасмастър

Бележки

Външни препратки 
 Desso DLW Sports Systems 

Футбол
Американски футбол